UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, polski uniwersytet z siedzibą w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim
 UWM – University of Wisconsin-Madison, amerykański uniwersytet w mieście Madison w stanie Wisconsin
 UWM – University of Wisconsin-Milwaukee, amerykański uniwersytet w mieście Milwaukee w stanie Wisconsin
 UWM – Ultrix Window Manager, wcześniej jako UDE Window Manager

Zobacz też 
 Radio UWM FM